Fram může být:
 Fram – norská loď postavená na konci 19. století pro polární výpravy
 Muzeum Fram – norské muzeum věnované lodi Fram na poloostrově Bygdøy

elektronika
 Paměť FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) – nevolatilní paměť s přímým přístupem

geografie a vesmír
 Fram (Slovinsko) – ves v severovýchodním Slovinsku
 Fram (kráter) – kráter na Marsu navštívený vozítkem Opportunity

sport
 IF Fram Larvik – norský fotbalový klub
 Fram Reykjavík – islandský fotbalový klub

vojenství
 FRAM (Fleet Rehabilitation and Modernization) – americký modernizační program